The Body, the Blood, the Machine è il terzo album dei The Thermals, pubblicato nel 2006 dalla Sub Pop Records.

Tracce

Collegamenti esterni